Открытый чемпионат Мексики 2012 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2012 году турнир прошёл с 27 февраля по 4 марта. Соревнование завершало февральскую латиноамериканскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Давид Феррер
 в женском одиночном разряде —  Хисела Дулко
 в мужском парном разряде —  Хория Текэу и  Виктор Ханеску
 в женском парном разряде —  Мария Корытцева и  Йоана Ралука Олару

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент). Прошлогодний чемпион уверенно сыграл все пять матчей турнира и, не проиграв за них и сета, завоевал свой очередной титул на местных кортах. В финале Феррер взял верх над соотечественником Фернандо Вердаско, начавшим соревнование восьмым сеянным. Сильнейшими несеянными участниками приза стали швейцарец Станислас Вавринка и колумбиец Сантьяго Хиральдо, добравщиеся до полуфинала.

В парном соревновании у мужчин сеянные команды выступили ещё хуже, а титульный матч разыграли две мононациональные испанские пары: Фернандо Вердаско и Давид Марреро по итогам двух сетов взяли верх над Марселем Гранольерсом и Марком Лопесом. Прошлогодние чемпионы — Хория Текэу и Виктор Ханеску — свой титул не защищали.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Роберта Винчи (№ 23 в мире на тот момент). Итальянка без особых проблем добралась до полуфинала, но там не смогла справиться с будущей чемпионкой Сарой Эррани. Третья сеянная в финале обыграла ещё одну свою соотечественницу: Флавию Пеннетту, переломив ход неудачно складывавшегося для себя матча на тай-брейке второго сета. Сильнейшие несеянные участницы турнира проиграли в четвертьфинале. Прошлогодняя чемпионка — Хисела Дулко — свой титул не защищала.

Эррани и Винчи, объединившись в команду, смогли выиграть и парный турнир, по ходу которого обыграли два сеянных альянса, в финале взяв верх над испанками Лурдес Домингес Лино и Аранчей Паррой Сантонхой. Сильнейшей несеянной парой соревнований стала команда Хисела Дулко / Паола Суарес, добравшаяся до полуфинала. Прошлогодние чемпионки — Мария Корытцева и Йоана Ралука Олару — не защищали свой титул, но украинка принимала участие в соревнованиях (вместе с белорусской спортсменкой Дарьей Кустовой) и прошла круг.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Фернандо Вердаско со счётом 6-1, 6-2.
 Феррер выигрывает 3-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вердаско уступает свой 1-й финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Сара Эррани обыграла  Флавию Пеннетту со счётом 5-7, 7-6(2), 6-0.
 Эррани выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пеннетта уступает 2-й финал в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Винчи
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= С. Солер
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=65
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М. Юханссон
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С. Форетц
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М. Крайчек
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Каданцу
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Корне
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= А. Брианти
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= С. Эррани
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= И. Фалькони
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Э. Галловиц
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Г. Арн
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С. Дюбуа
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М. Цинк
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л. Домингес
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=LL
| RD1-team16= Э. Кабеса
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Винчи
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С. Форетц
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М. Крайчек
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= А. Брианти
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=62

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= С. Эррани
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Э. Галловиц
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М. Цинк
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= Э. Кабеса
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Винчи
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= М. Крайчек
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= С. Эррани
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04= Э. Кабеса
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Винчи
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= С. Эррани
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Мужчины. Парный турнир 
  Давид Марреро /  Фернандо Вердаско обыграли  Марселя Гранольерса /  Марка Лопеса со счётом 6-3, 6-4.
 Марреро выигрывает 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вердаско выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Сара Эррани /  Роберта Винчи''' обыграли  Лурдес Домингес Лино /  Аранчу Парру Сантонху со счётом 6-2, 6-1.
 Эррани выигрывает 2-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.
 Винчи выигрывает 2-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2012 года
 WTA Тур 2012 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2012 года
Март 2012 года
2012